Le  Grand Prix moto d'Europe 1991 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le circuit permanent du Jarama près de Madrid en Espagne. C'est la  du Grand Prix moto d'Europe.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Europe
Europe
1991 en Espagne
Circuit permanent du Jarama